Rhipidura assimilis, "kaisolfjäderstjärt", är en fågelart i familjen solfjäderstjärtar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en underart av gråbröstad solfjäderstjärt (Rhipidira rufiventris), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln förekommer i södra Moluckerna och delas in i två underarter med följande utbredning:
 R. a. finitima – Watubelaöarna (Tior och Kasiui)
 R. a. assimilis – Tayanduöarna och Kaiöarna (Kai Besar och Kai Kecil)

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Solfjäderstjärtar
Rhipidura
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Indonesien